Andreas Blomqvist (1992) – calciatore svedese
Jesper Blomqvist (1974) – ex calciatore e allenatore di calcio svedese
Lisa Blomqvist (1994) – sciatrice alpina svedese
Per-Anders Blomqvist (1958) – ex calciatore svedese
Stig Blomqvist (1946) – pilota di rally svedese
Tom Blomqvist (1993) – pilota automobilistico britannico